Skålsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skålsjön, Värmland, sjö i Arvika kommun och Kongsvingers kommun,  (44,7 ha)
Skålsjön, Dalarna, sjö i Leksands kommun,  (24 ha)
Skålsjön (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (38 ha)
Skålsjön (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (30,1 ha)
Skålsjön (Högs socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (17,3 ha)
Skålsjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (97,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn